De Maaspoterne of Maaspasterne was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging van deze poterne is niet overgeleverd. Hermans plaatst de poterne wel aan de Maaszijde, en maakt daarbij de kanttekening dat het hier om een andere poort gaat dan de Maaspoort. De poterne moet al hebben bestaan in 1392.

Vestingwerk van Venlo